Février ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Février (1875–1957), französischer Komponist
 Jacques Février (1900–1979), französischer Pianist
 Jules Février (1842–1937), französischer Architekt
 Paul-Albert Février (1931–1991), französischer Historiker
 Pierre Février (1696–1760), französischer Komponist
 Victor Février (1823–1908) französischer General der Infanterie